Il torneo di singolare maschile ai Giochi olimpici di Londra del 2012 si è svolto dal 28 luglio al 5 agosto all'All England Lawn Tennis and Croquet Club (Wimbledon) su campi di erba outdoor. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, esclusa la finale che è stata al meglio dei 3 su 5. Non era previsto il tiebreak nei set finali.

Calendario

Medagliere

Qualificati 
Il 26 giugno 2012 l'ITF ha diramato la lista dei tennisti iscritti al torneo. Di seguito è riportato l'elenco completo ordinato in base al ranking ATP dell'11 giugno 2012.

Tra gli assenti figurano Rafael Nadal, Mardy Fish, Gaël Monfils e Florian Mayer, rispettivamente numero 3, 12, 15 e 29 del mondo, per scelta o per infortunio, Aleksandr Dolhopolov e Kevin Anderson, 20º e 30º del ranking, per non aver disputato il numero sufficiente di incontri di Coppa Davis disputati, e gli spagnoli Marcel Granollers (22°), Pablo Andújar (36°), Albert Ramos (43°), i francesi Michaël Llodra (51°), Jérémy Chardy (55°), Benoît Paire (59°), Nicolas Mahut (65°), Édouard Roger-Vasselin (67°) e l'argentino Leonardo Mayer (62°) per i raggiunti limiti di partecipanti dei rispettivi paesi.

Teste di serie 

 Roger Federer (finale, argento)
 Novak Đoković (semifinale, quarto)
 Andy Murray (campione, oro)
 David Ferrer (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Janko Tipsarević (terzo turno)
 Juan Martín del Potro (semifinale, bronzo)

<li> Juan Mónaco (secondo turno)
<li> John Isner (quarti di finale)
<li> Nicolás Almagro (quarti di finale)
<li> Gilles Simon (terzo turno)
<li> Marin Čilić (secondo turno)
<li> Fernando Verdasco (primo turno)
<li> Kei Nishikori (quarti di finale)
<li> Richard Gasquet (secondo turno)

Tabellone 

 IP = Invitato dall'ITF
 Alt = Alternate
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Tennis ai Giochi della XXX Olimpiade